« Marie-Thérèse de France » peut correspondre à trois filles de France :
 Marie-Thérèse de France (1667-1672), troisième fille de Marie-Thérèse d’Autriche et de Louis XIV de France ;
 Marie-Thérèse de France (1746-1748), fille de Marie-Thérèse d’Espagne et du dauphin Louis de France ;
 Marie-Thérèse de France (1778-1851), fille aînée de Louis XVI de France et de Marie-Antoinette d’Autriche.

Voir aussi 
 Marie-Thérèse de Bourbon

Homonymie capétienne